Angster bezeichnet:
 Angster (Münze), eine Schweizer Münze
 Angster (Glas), ein Trinkgefäß

Angster ist der Familienname folgender Personen:
 Armand Angster (* 1947), französischer Klarinettist
 József Angster (1834–1918), österreichischstämmiger Orgelbauer
 Julia Angster (* 1968), deutsche Historikerin

Siehe auch: